Beim World Cup of Pool 2012 handelte es sich um die siebente Auflage eines seit 2006 jährlich stattfindenden 9-Ball-Poolbillardturniers, bei dem jedes teilnehmende Land von einem Team aus zwei Spielern repräsentiert wird. 2012 fand er in der Robinsons Place in Manila, Philippinen in der Zeit vom 4. bis 9. September statt.

Regeln 

Gespielt wurde mit Siegerbreak. Das bedeutet, dass das Team Anstoßrecht hat, dass auch das vorhergehende Spiel gewonnen hat.

Es wurde bis zum Achtelfinale gespielt, bis ein Team acht Spiele (Racks) gewonnen hatte, im Viertel- und Halbfinale wurde die Zahl der benötigten Siege auf neun erhöht und im Finale schließlich auf zehn.

Des Weiteren wurde eine sogenannte Shot clock eingesetzt, die es den Spielern nicht erlaubt länger als 35 Sekunden mit ihrem Stoß zu warten. Allerdings hatte man einmal pro Rack die Möglichkeit eine Extension anzusagen, durch die man noch einmal 35 Sekunden mehr Zeit für den Stoß bekam.

Das insgesamt ausgezahlte Preisgeld betrug 250.000 US-$, wovon 60.000 US-$ an das Siegerteam gingen.

Teams

Turnierstatistik

Preisgelder 

Insgesamt wurden 250.000 US-$ ausgeschüttet. Die folgenden Angaben beziehen sich auf ein Paar, nicht auf einen Spieler.

Weblinks 
 

2012
Poolbillardveranstaltung 2012
Billardturnier in Manila